«Инспектор Джордж Джентли» () — британский детективный телесериал производства Company Pictures, выпущенный для телеканала BBC One. В основе сюжета — уголовные дела, расследуемые полицией на северо-востоке Англии в 1960-х годах. Сериал создан по мотивам цикла романов «Инспектор Джентли» писателя .

Ведущий сценарист и исполнительный продюсер — . Главные роли играют Мартин Шоу, изобразивший одноимённого старшего инспектора, и Ли Инглби, в качестве его помощника — детектива сержанта Джона Бахуса.

Премьера состоялась 8 апреля 2007 года, собрав аудиторию в 5,9 млн человек; 16 сентября 2012-го вышла финальная серия пятого сезона, которую посмотрели 4,3 миллиона зрителей. В России первоначально была выпущена только пилотная серия на русской версии телеканала Hallmark, полноценный показ начался с 9 января 2013 года на телеканале 100ТВ. Сериал был продлён на шестой сезон с четырьмя эпизодами, в которых освещены события 1969 года. Его премьера состоялась 6 февраля 2014 года; рейтинг финальной серии, показанной 27 февраля, достиг 5,6 млн зрителей. В августе 2014-го начались съёмки четырёх серий седьмого сезона; их показ прошёл в апреле-мае 2015 года. Финальный, восьмой сезон сериала, состоит из двух эпизодов: 1 серия под названием «Gently Liberated» вышла 21 мая 2017; дата выхода 2 серии — «Gently and the New Age» — 30 октября 2017.

Сюжет 
Старший инспектор Скотланд-Ярда Джордж Джентли, ветеран Второй мировой войны, известен своей борьбой против бандитизма и коррупции. После того как его жена Изабелла была убита отъявленным гангстером Джо Вебстером, Джентли решил уйти на пенсию. Но когда он услышал об убийстве в Нортумберленде, по стилю похожем на дело рук Вебстера, инспектор решил повременить с отставкой ради расследования этого последнего дела.

В паре с местным детективом Джоном Бахусом он выслеживает Вебстера, в то же время пытаясь удержать молодого и амбициозного напарника от неверных поступков. В итоге этого расследования Джордж Джентли решает продолжить службу, возглавив полицейский департамент уголовного розыска в графствах Нортумберленд и Дарем. Хроника событий с первого по пятый сезон затрагивает 1964—1968 годы.

Пилотная серия основана на сюжете романа Gently Go Man, опубликованном в 1961 году. Однако по словам Питера Фланнери, в дальнейшей работе из книжного цикла было заимствовано по-минимуму, при этом персонажи Бахуса и Чайны придуманы специально для сериала, как и выбор северо-востока Англии в качестве основного места повествования.

В ролях 
 Мартин Шоу — Джордж Джентли, старший инспектор полиции
 Ли Инглби — Джон Бахус, детектив сержант
 Саймон Хабборд — Тэйлор, констебль
 Том Хатч — Том Рейнолдс, констебль
 Тони Рор — Чайна Мэйтс, осведомитель и друг Джентли
 Мелани Кларк Пуллен — Лиза, жена Бахуса
 Лиза Макгриллс — Рейчел Коулс, констебль

Выход серий 

Выпуском сериала «Джордж Джентли» на DVD для региона 2 занимается компания Acorn Media UK.

См. также 
 Война Фойла

Примечания

Ссылки 
 «Инспектор Джордж Джентли» на сайте bbc.co.uk
 Пресс-релизы о сериале «Инспектор Джордж Джентли» на сайте BBC Press Office
 «Джордж Джентли» на сайте Института кино Великобритании 

Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2007 году
Драматические телесериалы Великобритании
Криминальные телесериалы Великобритании
Программы телеканала Би-би-си
Экранизации романов Великобритании
Телесериалы о полицейских Великобритании
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2017 году